

Geografia

Francia 
 La Ville-aux-Bois – comune nel dipartimento dell'Aube (Grand Est)
 La Ville-aux-Bois-lès-Dizy – comune nel dipartimento dell'Aisne (Alta Francia)
 La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert – comune nel dipartimento dell'Aisne (Alta Francia)

Pagine correlate 
La Ville (disambigua) – pagina di disambiguazione